Hey — польская рок-группа, образованная в 1992 в Щецине, была наиболее популярна в первой половине 90-х годов XX века.

Ансамбль выступал на фестивале в Яроцине (1992) и Przystanek Woodstock (2001, 2002, 2004, 2005). 7 раз получал премию «Fryderyk». Его песня «Moja i Twoja nadzieja» («Моя и твоя надежда») стала гимном акции помощи пострадавшим во время паводка тысячелетия в 1997 году.

Состав 
 Катажина Носовская (вокал)
 Яцек Хжановский (бас-гитара)
 Марцин Жабелович (гитара)
 Павел Кравчик (гитара)
 Роберт Лигевич (ударная установка)

Дискография 
 (1993) — Fire
 (1994) — Ho!
 (1994) — Live!
 (1995) — Heledore
 (1995) — ?
 (1995) — ? (английская версия)
 (1997) — Karma
 (1999) — Hey
 (2001) — [sic!]
 (2003) — Koncertowy
 (2003) — Music Music
 (2004) — Przystanek Woodstock 2004 (DVD)
 (2005) — Echosystem

Ссылки 
 Официальный сайт
 Moja i twoja nadzieja — солидарность с Белоруссией
 Русскоязычный сайт о группе «Hey» 

Рок-группы Польши
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году